Příjmení Pacanda má více nositelů:

 Milan Pacanda (* 1978), český fotbalista
 Tomáš Pacanda (* 1992), český lední hokejista